«Нове́ Життя́» (с  — Новая Жизнь) — украинский многозначный термин.

Населенные пункты 
 Нове Життя — село в Черневецком районе Винницкой области.
 Нове Життя — село в Широковском районе Днепропетровской области.
 Нове Життя — село в Малинском районе Житомирской области.
 Нове Життя — село в Володарском районе Киевской области.
 Нове Життя — село в Баштанском районе Николаевской области.
 Нове Життя — бывшее село в Путивльском районе Сумской области.
 Нове Життя — село в Чемеровецком районе Хмельницкой области.
 Нове Життя — село в Чернобаевском районе Черкасской области.

Газеты 
 Нове Життя — броварская городская и районная газета.
 Нове Життя — здолбуновская районная газета.
 Нове Життя — любешовская районная газета.

См. также 
 Новая Жизнь